La marge bénéficiaire nette, aussi appelée marge nette, est un ratio financier qui mesure la rentabilité finale d'un établissement.

Calcul 
La marge bénéficiaire nette se calcule en divisant le bénéfice net par le chiffre d'affaires :

Voir aussi 
 Marge bénéficiaire brute
 Pourcentage
 Taux de marge

Liens externes 
  Définition sur Vernimmen.net

Comptabilité nationale
Indicateur financier
Solde de gestion